

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Tworki – część miasta Pruszków 
 Tworki – część wsi Łostówka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Tworki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec 
 Tworki – część wsi Świerże-Panki w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Zaręby Kościelne
 Tworki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wiśniew 
 Tworki – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki
 Tworki – przysiółek wsi Skrodzkie w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród

Inne 
 Tworki – historyczna nazwa szpitala neuropsychiatrycznego powstałego w 1891 roku koło Warszawy.

Zobacz też 
 Dąbrowa-Tworki, Zawady-Tworki